Plusieurs navires de la Marine nationale française ont porté le nom de Requin, parmi lesquels :
 le , un sous-marin navire de tête de la classe Requin lancé en 1924 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1955.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française